David Czyszczon (Racibórz, 1981. szeptember 4. –) lengyel-német labdarúgóhátvéd.

További információk 
David Czyszczon adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1981-ben született személyek
Lengyel származású németek
Német labdarúgók
Racibórziak
Lengyel labdarúgók
A VfL Bochum labdarúgói
A VfL Bochum II labdarúgói
A Rot-Weiß Essen labdarúgói
A Sportfreunde Lotte labdarúgói
Az SC Wiedenbrück 2000 labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek